Gerongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gerongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 113,38), Jawa Timur, 
 Desa Gerongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 112,85), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar